1396 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги на линии Верхний Баскунчак — Астрахань (линия неэлектрифицирована). Расположен в Харабалинском районе Астраханской области, в 8 км от районного центра Харабали. В настоящее время пригородние перевозки не осуществляются.

Примечания

Ссылки 
 Единая сетевая разметка: 1396 км
 1396 км на карте Астраханской области
 1396 км на карте железных дорог России и СНГ

Остановочные пункты Астраханского отделения Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Астраханской области